Der Cazoo World Cup of Darts 2023 ist ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und soll vom 15. bis 18. Juni in der Eissporthalle in Frankfurt am Main ausgetragen werden.

Erstmals nehmen an dem Turnier 40 verschiedene Nationen teil. Dafür wurde der Turniermodus modifiziert, wozu unter anderem der Wegfall der Einzelspiele gehört. Somit werden erstmals ausschließlich Doppel beim World Cup of Darts gespielt.

Modus 
Von den vierzig teilnehmenden Teams sind die Top 16 gesetzt. Ihre Setzlistenposition ermittelt sich dabei anhand der addierten Positionen der Spieler eines Teams in der PDC Order of Merit. Je niedriger dabei die Zahl, desto höher die Setzlistenposition. Die Top 4 der Setzliste starten dabei im Achtelfinale.

Die restlichen 36 Nationen müssen eine Gruppenphase überstehen. Diese besteht aus zwölf Gruppen à drei Teams. Die Plätze 5 bis 16 der Setzliste stellen dabei die Gruppenköpfe dar.

Alle Spiele werden dabei als Doppel ausgetragen. In der Gruppenphase lautet der Modus : best of 7 legs. Im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale wird über die Distanz best of 15 legs gespielt. Das Finale wird schließlich im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Teilnehmende Nationen 
Beim World Cup of Darts treten pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielen immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation als Team zusammen (vorausgesetzt, kein Spieler zieht die Teilnahme zurück oder lehnt sie ab). Für Nationen, deren Spieler nicht in der PDC Order of Merit gelistet werden, kommen Qualifikationsturniere zum Einsatz.

Am 9. März 2023 wurden die teilnehmenden Nationen (mit Ausnahme des Lateinamerikanischen Qualifikanten) von der PDC bekanntgegeben. Die Top 16 der PDC Order of Merit wird dabei gesetzt sein.

Sollte ein Land von einem Spieler in der Order of Merit vertreten werden, entscheidet sich für dieses Land am 29. Mai 2023 die Spielpaarung. Alle Länder, welche an der PDC Asisan Tour teilnehmen dürfen, entscheiden ihre Teilnehmer an 1. Mai 2023. Länder, deren Spieler an der PDC Nordic & Baltic Tour teilnehmen, stellen ihre Spieler spätestens am 5. Juni 2023 vor.

Latin America Qualifier 
Am 22. Februar 2023 verkündete die PDC, dass eine der teilnehmenden Nationen über einen Lateinamerikanischen Qualifier ausgespielt wird. Dieser wird vom 12. bis zum 14. Mai 2023 in Costa Rica ausgetragen. Dieser wird von der Championship Darts Corporation, dem amerikanischen Unterverband der PDC, koordiniert. Teilnehmen dürfen dabei Teams aus folgenden Ländern:

Für jedes dieser Länder dürfen zwei Teams, bestehend aus je zwei Personen, am Turnier teilnehmen. Qualifikationsturniere zur Festlegung dieser Teams müssen bis zum 30. April 2023 abgeschlossen sein.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 450.000 ausgespielt, 100.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teams wiefolgt:

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe B 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe C 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe D 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe E 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe F 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe G 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe H 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe I 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe J 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe K 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Gruppe L 

1. Spieltag 15. Juni 2023

2. Spieltag 16. Juni 2023

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Seite der Professional Darts Corporation (PDC)
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main